Pintosaurus is een geslacht van uitgestorven basale procolophonide parareptielen uit afzettingen uit het Laat-Trias in het noordoosten van Uruguay. 

Het is bekend van het holotype FC-DPV 1181, een gedeeltelijke schedel met onderkaken. Het werd verzameld uit de Buena Vista-formatie van het Paraná-bekken, in Colonia Orozco, departement Cerro Largo. Het werd benoemd in 2004 door Graciela Piñeiro, Alejandra Rojas en Martín Ubilla en de typesoort is Pintosaurus magnidentis. De geslachtsnaam eert dr. Iraja Damiani Pinto. De soortaanduiding betekent 'met grote tand' in het Latijn, een verwijzing naar de grote tand, per zijde, in het verhemelte naast de beennaad tussen het ploegschaarbeen en het verhemeltebeen.

Fylogenie 
Cladogram volgens Cisneros, 2008:

Uitgestorven Procolophonomorpha